Graphiothecium är ett släkte av svampar. Graphiothecium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Graphiothecium